Парад наций зимних XXIII Олимпийских Игр состоялся во время Церемонии открытия 9 февраля 2018 года на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Представители стран-участниц несли флаг во главе колонны своей страны.

По традиции, парад команд открыла делегация Греции, а завершил совместный выход команд Северной и Южной Кореи под единым флагом. Остальные команды выходили согласно их названию в корейском языке.

Израиль вступил после Италии, а не в первоначальный порядок после Ирана, учитывая враждебные отношения с Ираном. Македония вошла во Францию под названием бывшая югославская Республика Македония, принимая во внимание спор между Македонией и Грецией. Приказ Македонии исходил от английских инициалов «FYROM» бывшей югославской Республики Македония.

Знаменосцы 
Ниже представлен список знаменосцев, которые несли флаг своей страны во главе команды.

Ссылки 
Список знаменосцев на сайте МОК

См. также 
 Парад наций зимних Олимпийских игр 2014

Зимние Олимпийские игры 2018

Списки:Олимпийские игры